Джим:

 Джим () — уменьшительная форма имён Джеймс и Джейкоб.
 Известные по имени носители:
  (1923—2006), один из «пионеров» рок-н-ролла и ведущий радиопередач из США.
 Джим Джиллетт — американский певец, фронтмен группы Nitro.
 Джим — пятая буква арабского алфавита.

Примечания